Trnava je lahko:

Naselje

Slovenija
 Trnava, Braslovče, naselje v občini Braslovče

Slovaška
 Trnava, mesto na Slovaškem

Hrvaška
 Trnava Cabunska, naselje v Virovitiško-podravski županiji
 Trnava, Gornji Bogićevci, naselje v Brodsko-posavski županiji
 Trnava, Osiješko-baranjska županija, naselje v Osiješko-baranjski županiji

Srbija
 Trnava, Čačak, naselje v občini Čačak
 Trnava, Čajetina, naselje v občini Čajetina
 Trnava, Jagodina, naselje pri mestu Jagodina
 Trnava, Novi Pazar, naselje pri mestu Novi Pazar
 Trnava, Preševo, naselje v občini Preševo
 Trnava, Raška, naselje v občini Raška
 Trnava, Užice, naselje pri mestu Užice

Vodotok
 Trnava (Savinja), levi pritok Savinje pri Mozirju
 Trnava (Drava), levi pritok Drave pri Središču ob Dravi
 Trnava (Ložnica), levi pritok Ložnice pri Zalogu pri Šempetru
 Trnava (Mura), desni pritok Mure na Hrvaškem